Ла-Альмарча ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 64 км². Население — 533 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки